

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Matthews – città della Contea di Mecklenburg, Carolina del Nord
Matthews – città della Contea di Grant, Indiana
Matthews – città della Contea di New Madrid, Missouri

Persone